Гуровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Гуровское сельское поселение — входит в Ольховский район

Омская область
 Гуровское сельское поселение — входит в Муромцевский район